Išme-Dagan ist der Familienname folgender Personen:

 Išme-Dagan (Mari), Herrscher von Mari
 Išme-Dagan (Isin) († 1935 v. Chr.), König von Isin
 Išme-Dagan I., König von Assyrien
 Išme-Dagan II., König von Assyrien